Га́стев (Га́стева) — фамилия.

Известные носители 
 
 Гастев, Владимир Алексеевич (1891—1974) — советский учёный в области строительных конструкций, сопротивления материалов и теории упругости.
 Гастев, Михаил Степанович (1801—1883) — преподаватель вспомогательных исторических наук, чиновник канцелярии Московского военного генерал-губернатора, статский советник.
 Гастев, Юрий Алексеевич (1928—1993) — советский математик и философ, мемуарист, общественный деятель, диссидент.

См. также